Питер Марк Синклер Алмонд (, род. 9 июля 1957 года в Саутпорте, Великобритания) — британский певец, музыкант (не путать с группой Mark-Almond). В 1979—1984 годах Алмонд являлся участником электронного поп-дуэта Soft Cell и проекта Marc and the Mambas. С 1984 года выступает сольно, периодически записываясь в различных проектах (в том числе в Soft Cell). Им выпущены несколько автобиографических книг. Продажи его пластинок превысили число 30 млн. Офицер ордена Британской империи (OBE) за заслуги в области искусства.

Детство и молодость 
Отец музыканта — Питер Джон Синклер Алмонд, младший лейтенант в Королевском полку Ливерпуля, а мать — Сандра Мария Алмонд. В детстве воспитывался в доме своего деда вместе с младшей сестрой Джулией. В детстве страдал от бронхита и астмы. Будучи ребёнком, Марк обожал слушать различные пластинки родителей. Его любимыми были «Let’s Dance» Криса Монтеса и «Twist» Чабби Чекера из коллекции матери, а также Дейв Брубек и Эрта Китт из джазовой коллекции отца. Вскоре Марку посчастливилось попасть на концерты Лу Рида и Cockney Rebel в Ливерпуле, а самым незабываемым его воспоминанием стал концерт Дэвида Боуи, во время которого Алмонд перелез через ограждение на сцену и дотронулся до своего кумира. Когда мальчик ещё учился в школе, его отец окончательно спился. Тогда будущий певец нашёл себе утешение в музыке — он слушал различные радиопрограммы британского ведущего Джона Пила. Марк стал поклонником творчества таких мировых звезд, как Марк Болан (в его честь Алмонд стал писать свое имя как Marc вместо Mark), Дэвид Боуи, Брайан Ино, Элис Купер и Игги Поп. Юный Алмонд устроился на временную работу только для того, чтобы быть в состоянии приобрести новые пластинки любимых исполнителей. Также в жизни будущего певца стали происходить приятные события — за отличные отметки по искусству и английскому языку его перевели в технический колледж Саутпорта, где спустя некоторое время он увлекся живописью, дизайном и кинорежиссурой. Там же началась карьера Марка как певца.

Карьера 
В 1977 году на одной из модных дискотек в Лидсе Марк познакомился с клавишником Дэйвом Боллом, в скором времени они начали собирать что-то вроде поэтических вечеринок, на которых Алмонд читал, а вернее, мелодекламировал свои стихи под экспериментальную электронную музыку Болла.

1980-е 
В 1979 году, назвав себя Soft Cell, они впервые записались на старенький двухдорожечный магнитофон, а вскоре подписали контракт с лейблом Some Bizzare. Их хиты включали «Tainted Love» (песня заняла первое место в британском музыкальном чарте и вошла в книгу рекондов Гиннеса как композиция, которая дольше всего находилась на вершинах хит-парадов), «Bedsitter», «Say Hello, Wave Goodbye», «Torch», «What», "! ", «Soul Inside» и клубный хит «Memorabilia». Первым релизом Soft Cell стала независимая пластинка (финансировавшаяся матерью Дэйва Болла) под названием "Mutant Moments" на Red Rhino Records в 1980 году.

В 1982 году Алмонд основал группу Marc and the Mambas как ответвление от Soft Cell. В состав Mambas в разное время входили Мэтт Джонсон, Стив Джеймс Шерлок, Ли Дженкинсон, Питер Эшворт, Джим Тирлвелл и Анни Хоган, с которыми Алмонд работал позже в своей сольной карьере. Под псевдонимом Mambas Алмонд записал два альбома, Untitled и основополагающий двойной опус Torment и Toreros.

В 1970-1980-х годах Марк Алмонд сотрудничал с художником Энди Уорхолом, Дженезисом Пи-Орриджем, участвовал в нью-йоркских андеграундных представлениях  вместе с писательницей и ди-джеем Анитой Сарко.

Группа Soft Cell распалась в 1984 году, незадолго до выхода их четвертого альбома This Last Night in Sodom, но дуэт ненадолго воссоединился в 2001 году.

Первым полноценным сольным альбомом Алмонда стал Vermin in Ermine, выпущенный в 1984 году с группой The Willing Sinners. Эта группа работала вместе с Алмондом над последующими альбомами Stories of Johnny (1985)  и Mother Fist and Her Five Daughters (1987).

В 1988 году Алмонд выпустил альбом The Stars We Are. На этом альбоме была представлена ​​версия Алмонда "Something's Gotten Hold of My Heart", которая позже была перезаписана дуэтом с оригинальным вокалистом песни Джином Питни и выпущена как сингл. Трек достиг № 1 в музыкальных чартах Великобритании. Он также стал номером один в Германии и стал большим хитом в странах по всему миру. "Stars We Are" стал его самым продаваемым сольным альбомом в США, а сингл "Tears Run Rings" стал его единственным сольным синглом, достигшим вершины американского хит-парада Billboard Hot 100.

Другие записи Алмонда в 1980-х включали альбом песен его любимого певца Жака Бреля "Jacques" и альбом мрачных французских шансонов, первоначально исполненных Жюльетт Греко, Сержем Лама и Лео Ферре, а также стихи Рембо и Бодлера, положенные на музыку. В 1993 году эти композиции вошли в альбом Absinthe, который Марк Алмонд записал в Париже.

2000-е 
Марк переехал в 2000 году на несколько лет в Москву, где снимал квартиру. При поддержке исполнительного продюсера Миши Кучеренко он начал трёхлетний проект записи русского романса и народной песни, названный «Heart on Snow» («Сердце на снегу»). Продюсировал альбом музыкант и саунд-продюсер Андрей Самсонов. Алмонд неоднократно выступал с Людмилой Зыкиной, Аллой Баяновой и с народными ансамблями России.

В мае 2007 года Марк Алмонд выступил на лондонской сцене в рамках исторического трёхдневного концерта в «Wilton’s Music Hall». Далее он отправился в мини-турне, отпраздновав своё 50-летие на лондонской сцене перед 2 тысячами поклонников и друзей. А 29 июля 2007 года певец впервые дал живое выступление в родном городе как гость концерта «Rhythm and Blues Orchestra Джулса Холланда» — он исполнил композиции «Say Hello Wave Goodbye» и «Tainted Love».

В 2008 и 2009 годах Алмонд гастролировал по Великобритании, а также принимал участие в концертах андеграундной группы Current 93.

В октябре 2009 года Алмонд выпустил свой второй альбом русских романсов и цыганских песен в альбоме под названием «Orpheus in Exile». Альбом был данью уважения российскому певцу Вадиму Козину, который подвергался преследованию за свою сексуальную ориентацию, а впоследствии был сослан на Колыму. В альбоме звучит аранжировка русского музыканта Анатолия Соболева.

2010-е 

В июне 2010 года Алмонд выпустил Varieté, свой первый студийный альбом, написанный им самим после Stranger Things в 2001 году.

В 2011 году Алмонд выпустил альбом Feasting with Panthers, созданный в сотрудничестве с музыкантом и аранжировщиком Майклом Кэшмором. В нем представлены стихи, положенные на музыку, в том числе стихи графа Эрика Стенбока, Жана Жене, Жана Кокто, Поля Верлена и Рембо. Позже в том же году Алмонд принял участие в музыкально-театральном спектакле «Десять чум», который основан на «Дневнике года чумы» Даниэля Дефо (который восходит к 1722 году) и содержит многочисленные отсылки к эпидемии ВИЧ и глобальных эпидемий.

2020 
В 2020 году Алмонд выпустил альбом «Chaos And A Dancing Star», название которого отсылает к цитате из книги Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра»: «Нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду». Дальше немецкий философ пишет, что люди разучились презирать себя, поэтому пропало условие для появления танцующих звёзд.

Книги 
Алмонд написал две автобиографии — «Tainted Life» и «Search of the Pleasure Palace».

Об автобиографии "Tainted Life" газета "Коммерсантъ" писала, что "это откровенная история восхождения к славе, падений, слухов и сплетен — как искусственных, так и вполне заслуженных. Это также рассказ о погружении в наркотики и долгих отношениях с культовыми фигурами шоу- и арт-бизнеса — от Молли Паркин и Энди Уорхола до Ника Кейва, PJ Proby, Мадонны, Уильяма Берроуза, Сержа Гэнзбура, Пьера и Жиля".

Также Марк Алмонд выпустил три сборника стихов — «Angel of Death in the Adonis Lounge?», «A Beautiful Twisted Night» и «End of New York».

Дискография

Сольные альбомы

Личная жизнь 
Алмонд живёт в Лондоне, но также бывает в Москве и Барселоне.

В 1993 году во время турне по России Алмонд в прямом эфире российского телевидения призвал к толерантному отношению к геям. Ибо — сам открытый гей. Впоследствии Алмонд оказывал информационную поддержку фестивалю ЛГБТ-фильмов в Санкт-Петербурге.

В 2004 году музыкант попал в серьёзную мотоциклетную аварию в Лондоне и провёл около месяца в коме. После восстановления Марк Алмонд стал попечителем благотворительного фонда, помогающего людям с травмами головного мозга.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Марка Алмонда
 Дуэт с Людмилой Зыкиной
 Интервью у Марка Алмонда, посвящённое выходу альбома с песнями Вадима Козина

Певцы и певицы Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании
Исполнители новой волны
Исполнители Vertigo Records
Музыканты в стиле синти-поп
Исполнители Sire Records
Поп-вокалисты Великобритании
ЛГБТ в музыке
Исполнители Some Bizzare Records